Bovy bezeichnet:

 Ateliers de Constructions Albert Bovy, ehemaliger belgischer Automobilhersteller

Bovy ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Bovy (1795–1877), Schweizer Medailleur
 Arnaud Bovy (* 2000), belgischer Tennisspieler
 Auguste Baud-Bovy (1848–1899), Schweizer Maler 
 Berthe Bovy (1887–1977), belgische Film- und Theaterschauspielerin
 Daniel Baud-Bovy (1870–1958), Schweizer Schriftsteller und Maler
 Léon Werner Bovy (1863–1950), Schweizer Architekt 
 Philippe Bovy, belgischer Boxer
 Samuel Baud-Bovy (1906–1986), Schweizer Musiker, Musikologe und Neogräzist
 Sarah Bovy (* 1989), belgische Autorennfahrerin